Les Mitsogo sont un peuple bantou d'Afrique centrale établi au centre du Gabon dans la province de la Ngounié. Traditionnellement agriculteurs (agriculture sur brûlis) et matrilinéaires, les Mitsogo sont réputés pour leurs rituels de pratique religieuse, et particulièrement d'initiation, très élaborés, notamment le bwiti ou le mwiri pour les hommes, et le nyembe pour les femmes.

Ethnonymie 
Selon les sources on observe de multiples variantes : Apidji, Apiji, Apindji, Ashogo, Getsogho, Getsogo, Ghetsogho, Isogho, Isogo, Itsyogho, Mitchogo, Mitshogho, Mitshogo, Mitsoghos, Mitsogo, Mitsongo, Mitsogos, Nitsogho, Nitsogo, Shogo, Sogo, Tshogho, Tsogho, Tsogo, Tsogos.

Langue 
Ils parlent le tsogo, une langue bantoue, dont le nombre de locuteurs était estimé à  en 2007.

Culture 

Bwété, selon l'appellation d'origine, est une tradition qui englobe une partie initiatique religieuse, une partie de l'apprentissage des actants du monde (formes, théories, concepts) pour le développement économique et le contrôle de la stabilité de la société par le masque sous une kyrielle d'interdits.

Dans les maisons traditionnelles anciennes, les Mitsogos sculptaient des femmes comme porte-bonheur et pour chasser les mauvais esprits sur les volets, avec des pigments blancs, bleus et verts sur un fond de losanges de bois, montrant une maîtrise des couleurs et des formes tout à fait étonnante, dès la fin du .

Les masques mitsogo sont recouverts de pigments blancs. Ils se caractérisent par une bouche ouverte, un petit nez triangulaire et des yeux de forme allongée surmontés par des sourcils en forme de « M ».

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
Otto Gollnhofer et Roger Sillans, « Recherche sur le mysticisme des Mitsogo : peuple de montagnards du Gabon central (Afrique équatoriale) », in Réincarnation et vie mystique en Afrique noire, Paris, 1965
Otto Gollnhofer, Les rites de passage de la société initiatique du Bwete chez les Mitsogho : la manducation de l'Iboga, Université René Descartes, Paris V, 1974
Otto Gollnhoffer, « Aspects phénoménologiques et initiatiques de l'état de destruction temporaire de la conscience habituelle chez les Mitsogho du Gabon », dans Psychopathologie Africaine, XII, 1, 1976, 45-75
Otto Gollnhofer et Roger Sillans, La mémoire d'un peuple : ethno-histoire des Mitsogho, ethnie du Gabon central, Présence africaine, Paris, Dakar, 1997, 244 p. 
André Raponda-Walker, Au pays des Tsogo (titre original Au pays des Ishogo), Messager du Saint-Esprit (Belgique), 1910

Filmographie 
Disoumba : liturgie musicale des mitsogho du Gabon central : scènes de la vie initiatique de la confrérie du Bweté, film documentaire de Pierre Sallée, CNRS Audiovisuel, Meudon, 1969, 51 min

Articles connexes 
Liste des groupes ethniques d'Afrique
Démographie du Gabon

Liens externes 

 
 Mitsogo Information (Arts & Life in Africa, Université de l'Iowa)

Groupe ethnique au Gabon

en:Ethnic groups in Gabon#Mitsogho People